Лонжві́ль-сюр-Мер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південний захід від Парижа, 90 км на південь від Нанта, 28 км на південь від Ла-Рош-сюр-Іона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1204 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2375,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Лонжвіль-сюр-Мер 
 Лонжвіль-сюр-Мер на сайті французького Національного інституту географії

 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету  
 [ Розташування муніципалітету Лонжвіль-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вандея

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вандея